Pauckstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Pauckstadt (* 1964), schwedischer Fußballspieler
 Ulrike Pauckstadt-Maihold (* 1954), deutsche Staatsanwältin und Verfassungsrichterin